Grmada je lahko:

 grmada, velik kup lesa, namenjen za kurjenje; v srednjem veku so čarovnice sežgali na grmadah 
 Grmada, naselje v Občini Trebnje
 Grmada, roman Bena Zupančiča

Hrib 

 Grmada (488 m), Krško
 Grmada (899 m), Polhograjsko hribovje
 Grmada nad Celjem (718 m)
 Grmada nad Ortnekom (887 m)
 Grmada, eden izmed vrhov osamelca Holma pri Ljubljani, znan po sosednjem vrhu Šmarna gora
 Grmada (Ermadda), Italija, blizu meje s Slovenijo med Štivanom oz. Medjo vasjo in Cerovljami